

Musica
Amor mio/Capirò – brano musicale di Mina

Televisione
Amor mío – telenovela del 1997
Amor mío – telenovela messicana
Amor mío – telenovela argentina

Pagine correlate 
Amore mio